Iuka (Illinois)
 Iuka (Kansas)
 Iuka (Mississipí)